Теоре́ма си́нусов — теорема, устанавливающая зависимость между длинами сторон треугольника и величиной противолежащих им углов.
Существуют два варианта теоремы; обычная теорема синусов:

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов.
 

и расширенная теорема синусов:

Для произвольного треугольника
 
где , ,  — стороны треугольника,  — соответственно противолежащие им углы, а  — радиус окружности, описанной около треугольника.

Доказательства

Доказательство обычной теоремы синусов 
Воспользуемся только определением высоты  треугольника, опущенной на сторону , и синуса для двух углов:
 . Следовательно, , что и требовалось доказать. Повторив те же рассуждения для двух других сторон треугольника, получаем окончательный вариант обычной теоремы синусов. ∎

Доказательство расширенной теоремы синусов

Вариации и обобщения 
В треугольнике против большего угла лежит бо́льшая сторона, против большей стороны лежит больший угол.

В симплексе 

где  — угол между гранями  и ;  — общая грань  и ;  — объём симплекса.

История 
 В первой главе Альмагеста (около 140 года н. э.) теорема синусов используется, но явно не формулируется.
 Древнейшее из дошедших до нас доказательств теоремы синусов на плоскости описано в книге Насир ад-Дин Ат-Туси «Трактат о полном четырёхстороннике» написанной в XIII веке.
 Теорема синусов для сферического треугольника была доказана математиками средневекового Востока ещё в X веке. В труде Ал-Джайяни XI века «Книга о неизвестных дугах сферы» приводилось общее доказательство теоремы синусов на сфере.

Вариации и обобщения
 Сферическая теорема синусов
 На плоскости Лобачевского с кривизной  теорема синусов принимает следующую форму:
 

 Теорема косинусов
 Теорема котангенсов
 Теорема о проекциях
 Теорема Пифагора
 Теорема тангенсов
 Тригонометрические тождества
 Тригонометрические функции
 Формулы Мольвейде

Примечания 

Тригонометрия
Геометрия треугольника
Синусов